Plaats in Indonesië
 Tanjungmulya (Pakenjeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tanjungmulya (Panumbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Tanjungmulya (Tanjungkerta), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java

Zie ook 
 Tanjung Mulya, doorverwijspagina